Waldburg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Waldburg, Ravensburg, Baden-Württemberg, Tübingen Region,

Österrike 

 Waldburg (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Freistadt,